Фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи» — ежегодный кинофестиваль, проводящийся в Одессе в третьи выходные июня, целью которого является популяризация и переосмысление немой киноклассики способами современной музыки.

Миссия фестиваля 
Основной задачей фестиваля является популяризация немого кино, созданного в Украине и за её пределами украинскими профессионалами кино, демонстрация украинско-европейских культурных влияния и взаимопроникновения, развитие урбанистической составляющей украинской культуры 1920-1930-х гг.

Одной из важнейших задач фестиваля является возвращение в Украину незаслуженно забытых, или запрещённых, имён популярных на Западе актёров, режиссёров, художников украинского происхождения, которые внесли существенный вклад в историю мирового кинематографа первой трети XX века, но в Украине до сих пор остаются неизвестными. Такое возвращение является символическим актом культурной «репатриации» и в то же время обратной трансплантации художественного опыта и способствует «доукомплектации» украинской модерновой урбанистической культуры.

Одновременно фестиваль возвращает в современный художественный контекст украинские фильмы Александра Довженко, Дзиги Вертова, Ивана Кавалеридзе, признанные шедеврами мирового киноавангарда.

Глубинной целью фестиваля является преодоление немоты и культурной амнезии украинской модерновой культуры.

Концепция фестиваля 
В программу фестиваля из международных архивов отбираются немые фильмы, снятые в Украине или за её пределами при участии украинских профессионалов кино. Украинские и иностранные музыканты в течение нескольких месяцев создают оригинальное музыкальное сопровождение к программным лентам, и представляют его вживую в рамках фестивальных кино-перформансов, которые являются симбиозом кинопоказа и музыкального концерта.

Программа украинских фильмов носит название «Немота» и символизирует как травматичную и болезненную утрату голоса (языка) украинской культуры, так и неспособность высказаться из-за беспамятства (социальной амнезии).
Программа иностранных лент при участии украинских деятелей кино называется «Тишина» и символизирует громкость и звонкость европейского культурного голоса даже в условиях беззвучности кино в начале XX века.
Украинская и иностранная программы складываются из сетов (2 киноперформанса), каждый из которых имеет «титул» — имя украинского или иностранного автора, и является посвящением ему.

Музыкальная составляющая 
Спектр музыкальных направлений, представленных на фестивале — джаз, лаунж, трип-хоп, даунтемпо, электронная и экспериментальная музыка.

Место проведения и формат 
Местом проведения фестиваля выбрана Одесса, как город, в котором появилась первая украинская киностудия и были созданы такие мировые киношедевры, как «Человек с киноаппаратом», «Броненосец Потёмкин», «Звенигора», «Ночной извозчик» и т. д.

Фестиваль проходит под открытым небом на причале яхт-клуба Одесского морского вокзала.

Немые ночи 2010 
Первый фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи» состоялся 18-20 июня 2010 года. Программа фестиваля состояла из двенадцати полно- и короткометражных немых, двух звуковых лент из украинских, российских, немецких и французских киноархивов.
Фильмом-открытием фестиваля стал кино-коллаж «Симфония в картинках» ( испанского режиссёра Карлоса Родригеса, созданный как иллюстрация «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза и в своё время впервые представленный в Сиднейской опере и на МКФ в Сан-Себастьяне.
В программу фестиваля вошли ленты «Молчи, грусть, молчи» (1918), «Ночной извозчик» (1929), «Арсенал» (1929), «Человек с киноаппаратом» (1929), «Земля в плену» (1927), «Сильный человек» (1929), «Раскольников» (1919) и ретроспективы режиссёров-авангардистов украинского происхождения Эжена Деслава и Майи Дерен.

Фильм-закрытие фестиваля — сенсационная лента Фёдора Оцепа 1931 года при участии Анны Стэн и Фрица Кортнера «Убийца Дмитрий Карамазов» по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Титулами сетов стали украинские легендарные актёры Вера Холодная и Семён Свашенко, а также популярные европейские звёзды из Украины Анна Стэн и Григорий Хмара.
Фильмы озвучили музыканты из Украины, России, Польши: Юрий Кузнецов, Квартет Виталия Ткачука, Надто сонна, Diana Miro, ShockolaD, Арсений Трофим.
Общий трафик фестиваля составил около 3000 людей.

Немые ночи 2011 
Фестиваль «Немые ночи 2011» прошёл нон-стоп с полудня 25 июня до утра 26 июня и включал в себя программу презентаций, лекций по истории немого кино, украинского и польского видео-арта. Программа кино-перформансов складывалась из четырёх немых фильмов: «Бестия» (Польша, 1917, музыкальное сопровождение Dziewczeca Patalogia Praska), «Страсти Жанны Д’Арк» (Франция, 1928, в сопровождении Юрия Кузнецова), «Звенигора» (1927, реж. Александр Довженко, музыкальное сопровождение группа FUTURethno).
На фестивале состоялась премьера отреставрированной версии одного из самых выдающихся фильмов украинского немого кино «Два дня» (1929, реж. Георгий Стабовой, музыкальное сопровождение Dj U-Ra).
Появились в 2010 году на Украине
Музыкальные фестивали Украины